Булатович (, от имени Булат) — польская фамилия. Известные носители:
 
 Булатович, Анджела (род. 1987) — черногорская гандболистка.
 Булатович, Владимир (; род. 1981) — сербский футболист.
 Булатович, Ивана (род. 1994) — черногорская горнолыжница, участница Олимпийских игр 2014 года.
 Булатович, Катарина (род. 1984) — черногорская гандболистка.
 Булатович, Миодраг (1930—1991) — черногорский писатель, драматург и журналист.
 Булатович, Момир (1956—2019) — Президент Черногории (1990—1998).
 Булатович, Николай Евгеньевич (1902—1937) — украинский поэт и журналист, автор текстов песен.
 Булатович, Павле (1948—2000) — югославский политик.
 Булатович, Станислав Антонович — Георгиевский кавалер; майор; № 7045; 4 декабря 1843.
 Булатович, Таня (1964—2013) — сербская писательница, переводчик, сценарист, журналистка и военный репортер.

См. также 
 Дударов, Темир-Булатович-Казбекович (1844—1912) — российский военачальник, генерал-майор.